Аралозавр (, ) — монотипичный род гадрозавроидных динозавров, ископаемые остатки которого были обнаружены в белеутинской свите местонахождения Сах-Сах (Казахстан). Аралозавр характеризуется полой структурой, похожей на гребень, расположенной в носовой области и напоминающей таковую у родственных ему майазавра и Gryposaurus. 

Череп гадрозавра обнаружила в 1957 году экспедиция Академии наук СССР.  В 1968 году род Aralosaurus и единственный вид Aralosaurus tuberiferus описаны советским палеонтологом Анатолием Константиновичем Рождественским.

Возраст свиты, в которой был обнаружен аралозавр точно не установлен. Рождественский выступал за туронский возраст (93,9—89,8 млн лет), но без каких-либо оснований. Также указывается граница верхнего сантона и нижнего кампана, около 83,6 млн лет.

Описание 
Аралозавр был достаточно крупным представителем своего семейства, предположительно достигая в длину 8—9 метров и в высоту 2 метра. Хотя был обнаружен только один почти полный ископаемый череп, его удалось идентифицировать из-за наличия клюва и почти 1000 мелких зубов в 30 рядах. Данный тип сложной зубной системой, состоящей из нескольких зубных рядов, характерен для гадрозаврид. В совокупности с ороговевшим клювом, это позволяло им более эффективно питаться растительной пищей.

Задняя часть черепа аралозавра широкая, что наводит на мысль о больших челюстных мышцах. Строение носовой области перед глазницами, где кости были изменены в специализированные полые структуры, характерна для большинства гадрозаврид. Она могла использоваться в споре двух самцов, как это делают современные животные, такие как бараны и козы. Скорее всего, подобно другим гадрозавридам, аралозавр обладал толстым хвостом, громоздким туловищем и мощными задними конечностями.

Кладограмма 2013 года:

Кладограмма 2007 года:

Примечания 

Ламбеозаврины
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1968 году